Canchy – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Canchy – francuska gmina w regionie Pikardia